Bouxin est un patronyme porté notamment par :

 Claude Bouxin (1907-1997), décorateur de cinéma français ;
 Jacques Bouxin (1888-1977), officier de marine français.